Абджадия ( букв. алфавит), Хисаб аль-джамаль () — система обозначения чисел с помощью арабских букв и сопряжённая с ней возможность нахождения суммарного числового содержания слов, написанных арабскими буквами.

Исторически буквы арабского алфавита располагались в том же порядке, что и в финикийском алфавите, от которого происходит арабский. При этом 6 букв, не имевших соответствия в финикийском алфавите, помещены в конец:

Этот порядок называется «абджад», по четырём первым буквам: алиф, ба, джим, даль. Для запоминания этой последовательности применяется мнемоническая псевдофраза «Абджад, хавваз, хутий, каламан, саафас, карашат, сахаз, дазаг». До перехода к индийским («арабским») цифрам для обозначения чисел использовались буквы, и их числовое значение соответствовало их порядку в абджаде. Вскоре после перехода к индийским цифрам порядок алфавита был изменён на современный.

Однако возможность превращать слова в числа, а числа в слова остаётся востребованной. Абджадия непосредственно связана с рождением такого раздела математики, как алгебра, и широко применяется в суфийской герменевтике.

В поэме «Лейли и Меджнун» Низами приводит абджадию своего имени «Низами» ( = 50+900+1+40+10), называя число 1001:
Мне «Низами» прозвание дано,
Имён в нём тыща и ещё одно.
Обозначенье этих букв благих
Надёжней стен гранитных крепостных.
(Перевод Т. Стрешневой)

Персидская абджадия 
В персидско-русском словаре под редакцией Ю. А. Рубинчика для специфичных персидских букв абджадия указана только для буквы Гаф (گ).

Современный алфавит с абджадией

См. также 
 Гематрия
 Изопсефия
 Акшара-санкхья
 Заирджа

Ссылки 
 Абджад
 Илм ал-Джафр
 Нумерология Корана
 Суфийский нумерологический сайт

Арабское письмо
Цифры
Суфизм